Molekulska formula -{C16H19NO}- se može odnositi na:

 2-MDP
 Litoksetin